Cogollo steht für
 Cogollo del Cengio, Gemeinde in Italien
 Islote Cogollo der Antarktis